Baird kan som auktorsförkortning betyda:

 Spencer Fullerton Baird
 William McFunn Baird
 Ralph O. Baird

Robotskapade auktorsförkortningar